El Ministerio de Trabajo e Inmigración de la IX Legislatura de España (Zapatero, 2008-2011) fue un departamento ministerial con competencias en trabajo, seguridad social y migración.

Funciones 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración de la IX Legislatura era el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia laboral, de ordenación y regulación del empleo y de Seguridad Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración.

Titulares 
Los titulares del Ministerio de Trabajo e Inmigración de la IX Legislatura fueron:
 Celestino Corbacho Chaves (12 de abril de 2008–20 de octubre de 2010).
 Valeriano Gómez Sánchez (20 de octubre de 2010–21 de diciembre de 2011).

Estructura 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración de la IX Legislatura se estructuraba en los siguientes órganos superiores directamente dependientes del ministro:
 La Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
 La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
 La Subsecretaría de Trabajo e Inmigración.
 La Secretaría General de Empleo, con rango de subsecretaría. Tras la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de junio de 2011, pasa a ser la Secretaría de Estado de Empleo.
 Tras la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de diciembre de 2009, se añadió el Gabinete para el Diálogo Social, con rango de secretaría general. Fue suprimido tras la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de junio de 2011.

Como órgano de asistencia inmediata al ministro existía un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, del que dependía una Oficina de Prensa.

Correspondía al titular del departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados:
 El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
 El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

El Consejo Económico y Social quedaba adscrito al Ministerio.

Historia 

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía al Ministerio de Trabajo e Inmigración el ejercicio de las competencias que, hasta 2008, le estaban atribuidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la VIII Legislatura, con excepción de las competencias que pasaron al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y al Ministerio de Igualdad.

Véase también 

 Ministerios de Trabajo de España

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Trabajo e Inmigración 09
Ministerios de Trabajo de España
Autoridades migratorias